Stemmle ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Stemmle (* 1966), kanadischer Skirennläufer, Bruder von Karen
 Karen Stemmle (* 1964), kanadische Skirennläuferin, Schwester von Brian
 Robert Adolf Stemmle (1903–1974), deutscher Autor, Regisseur und Produzent